Le Pen är en fransk politikerfamilj:

 Jean-Marie Le Pen, militär, grundare och fd partiledare för Front National, fd parlamentsledamot, Europaparlamentariker och presidentkandidat.
 Marie-Caroline Le Pen, hans äldsta dotter, regionfullmäktige och en tid partistyrelseledamot i Front National. Hon lämnade partiet 1998 för att tillsammans med sin make ansluta till utbrytargruppen Mouvement National Républicain. Paret lämnar även MNR efter knappt två år.
 Yann Le Pen, hans mellandotter, tidvis verksam som marknadsförings- och eventansvarig inom Front National.
 Marine Le Pen, hans yngsta dotter, advokat, partiledare för Front National, regionfullmäktige och Europaparlamentariker.
 Marion Maréchal-Le Pen, barnbarn till Jean-Marie Le Pen, systerdotter till Marine Le Pen, dotter till Yann Le Pen  och yngsta parlamentsledamot.